Ortolf ist der Familienname folgender Personen:
 André Ortolf (* 1994), deutscher Außenhandelskaufmann
 Stefan Ortolf (* 1988), deutscher Eishockeyspieler

Ortolf ist der Name folgender Personen:
 Ortolf von Baierland († um 1290), deutscher Mediziner
 Ortolf von Offenstetten († 1392), Bischof von Lavant
 Ortolf von Weißeneck († 1365), Erzbischof von Salzburg